Der Richter steht für:

 Der Richter (Comic), ein Lucky-Luke-Comic von Morris und Goscinny (1957)
 Der Richter (Roman), Roman (2002) von John Grisham

Filme:
 Der Richter (1917), deutscher Stummfilm
 Der Richter (2005) (Dommeren), dänischer Spielfilm von Gert Fredholm
 Der Richter – Recht oder Ehre, US-amerikanisches Filmdrama (2014)
 Der Richter (2018), deutscher Spielfilm von Markus Imboden